Хасмин има више значења:

 Хасмин (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хасмин (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хасмин (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хасмин (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хасмин, Баскула Публика (Куапијастла де Мадеро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику